Worcester pode se referir aos seguintes lugares:
 Worcester - cidade inglesa do condado de Worcestershire;
 Worcester (Massachusetts);
 Worcester (Nova Iorque);
 Worcester (Vermont);
 Worcester (Wisconsin);
 Barry (Illinois), anteriormente denominada Worcester;
 Marquette (Michigan), anteriormente denominada Worcester.

Ver também 
 Condado de Worcester

Desambiguação